Portugiesische Legion steht für:

 Portugiesische Legion (Frankreich), portugiesischer Großverband in französischen Diensten (1807 bis 1814)
 Portugiesische Legion (Estado Novo), Freiwilligenmiliz des Novo-Regimes in Portugal (1936 bis 1974)